Duitsland:
 Seefeld (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Seefeld (Opper-Beieren), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren

Oostenrijk:
 Seefeld in Tirol, een gemeente in de deelstaat Tirol
 Seefeld-Kadolz, een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk